Schwalbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schwalbach,  Schöffengrund – ort i  Schöffengrund, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Schwalbach, Saarland – kommun, Saarland, 
 Schwalbach am Taunus – en stad i Main-Taunus-Kreis i Hessen
 Bad Schwalbach – en stad i förbundslandet Hessen